Léon Zanella est un artiste peintre populaire français né le  à Marseille dans les Bouches-du-Rhône. Il vit et travaille en Provence à Vaison-La-Romaine.

Biographie

Enfance et famille 
Léon Zanella naît le 8 octobre 1956 à Marseille. Il est le fils de Jacqueline et Gaëtan Zanella. Sa mère est née à Bédoin et son père à Marseille. La famille s’installe à Bédoin juste après sa naissance. En 1973, il s’installe définitivement à Vaison-la-Romaine où il oeuvre dans sa propre galerie.

Il fait son service militaire à Tahiti en 1976. Plusieurs peintures sont réalisées sur place durant son séjour.

Depuis 1981, il est marié à Blandine Zanella qu'il rencontre en Provence. Ils ont deux enfants.

Formation 
Zanella fait ses études aux Beaux Arts à Avignon en 1971. Il part à la recherche de sa propre voie.

Débuts de la carrière du peintre 

Il commence à dessiner avant de savoir écrire. Sa maîtresse exposait ses dessins dans la salle de classe quand le jeune artiste avait quatre ans. 

Enfant, Zanella partait, mallette artistique à la main, avec son grand-père lorsque celui-ci allait travailler dans les champs.
Il rencontre le peintre Pierre Ambrogiani car celui ci avait un atelier à Vaison-la-Romaine. Lorsque Pierre Ambrogiani voit les toiles du jeune Zanella, il en comprend immédiatement l’intérêt, il décide d'aider ce débutant avec son expérience et ses conseils. Dès lors, se sentant soutenu, Léon Zanella fait de rapides progrès. Il apprend à simplifier son graphisme en même temps qu’à poser sa touche, évaluer les nuances, trouver un style. Parrainé comme il aime le dire lui-même, par Ambrogiani, il présente bientôt ses toiles au public.

Zanella commence sa carrière professionnelle à 15 ans lors de la préparation de sa première exposition à la mairie de Bédoin (Vaucluse, France). Le maire, Albert Artilland s’émerveille de ce jeune prodige qui expose 45 tableaux pour son premier vernissage et déclare : « le jeune Léon Zanella est depuis de nombreuses années très attaché à la peinture, préférant admirer et transcrire sur toile, les paysages, la nature et les fleurs dès son plus jeune âge, alors que ses camarades jouaient ».

Emmanuel David 
Zanella est découvert en 1980 par le marchand de tableaux Emmanuel David. Les deux hommes deviennent de véritables amis. Emmanuel David visite régulièrement Zanella à sa galerie de Vaison-la-Romaine, mais il ne parvient pas à le faire « monter » à Paris. Non seulement il encourage Zanella dans la voie du travail, mais il le suit et le conseille pendant plusieurs années.

Guinness des records 
Zanella est entré dans le Guinness des Records en obtenant son diplôme en 2002 pour avoir réalisé le plus grand tableau en porcelaine de Limoges au monde. Ce tableau a été exposé à l'ONU de Genève en 2002 et à l'hôtel George V Paris en 2003.

Jours Léon Zanella 
Le maire de Bédoin Luc Reynard proclame par arrêté municipal le  (date anniversaire de l'artiste) jour de Léon Zanella dans sa ville.

Le maire de Las Vegas Oscar Goodman proclame le  (date de l'introduction d'oeuvres de l'artiste au Musée Las Vegas Art Museum) jour de Léon Zanella dans la ville de Las Vegas.

Projet en cours 
L'artiste s’est lancé dans un nouveau projet depuis 2001 : réaliser une collection de 120 peintures représentant les 95 départements de France ainsi que les DOM-TOM. Le projet de « La France de Zanella » est en cours d’accomplissement. Léon Zanella visite tous les départements de France afin de terminer ce projet pour 2022.

Musée 
 2002 - Las Vegas - Las Vegas Art Museum – collection permanente

Livres 
 1998 – Zanella, « Le Monde est Né de la Lumière » - Éditions Autres Temps
 2006 - Zanella, « Dans la Lumière de tous les Suds » - Éditions Autre Temps
 2008 – Château de la Loire « Huiles et Dessins de Zanella » - Éditions Delattre

Techniques 
Originaux : huiles sur toile, tableaux en porcelaine de Limoges, pastels, crayons, encres

Reproductions : tableaux en porcelaine de Limoges, Emaux de Longwy, lithographies, sérigraphies, digigraphies, giclées, éditions sur papier velin

Évènements et expositions 
 1974 - Bédoin –  exposition professionnelle de Zanella à la mairie. 45 toiles exposées. Parrain de l’exposition P. Ambrogiani
 1975 - Tahiti – Zanella fait son armée en Polynésie. Son sergent arrive à lui obtenir des toiles vierges et plusieurs peintures sont réalisées sur place
 1980 - Vaison-la-Romaine – Zanella transfère son atelier et ouvre sa galerie place du Poids dans la haute ville. 
 1980 - Vaison-la-Romaine - Rencontre avec Emmanuel David, marchand de tableaux et découvreur de talents
 1990 - 1er voyage aux USA, Zanella peindra Hawaï, Nouveau-Mexique (Santa Fe), Colorado, Californie 
 1998 – 1er livre
 2001 - Vaison-la-Romaine – Tatouage du 1er tableau de « La France de Zanella » sur le bras d’une aficionada apprenant que l’œuvre originale n’était plus disponible à la vente. Le triple champion du monde Stéphane Chaudesaigues a reproduit cette œuvre dans la galerie Zanella. La signature du tatouage est dessinée par Zanella.
 2001 - Limoges (France) - réalisation de la première série de tableaux en porcelaine de Limoges
 2001 - Limoges (France) – réalisation du plus grand tableau original en porcelaine de Limoges – Guinness des Records
 2001 - Il commence son projet monumental appelé « La France de Zanella ». Une collection de 95 tableaux représentants les 95 départements de France ainsi que les DOM-TOM. Ce projet a commencé avec le département 26 - DROME - Buis-les-Baronnies et prendra fin en 2024.
 2001 - Limoges - réalisation du premier tableau en porcelaine de Limoges de la collection « La France de Zanella » « La Ramasseuse de Lavande, département 26 : DROME – Buis-les-Baronnies 
 2000 - Monaco - Exposition  croix rouge Monaco – Maison de l’Amérique Latine  
 2002 - Genève - exposition O.N.U. – première exposition du plus grand tableau en porcelaine de Limoges au monde - couverture du magazine O.N.U. monde 
 2002 - Monsieur Oscar Goodman, maire de Las Vegas, proclame le  jour de Léon Zanella dans sa ville et demande à tous les citoyens de reconnaître l’artiste, spécialement pour ses tableaux en porcelaine de Limoges qui font leurs entrées le jour même au Las Vegas Art Museum en collection permanente.
 2002 - Las Vegas – Las Vegas Art Museum – collection permanente de deux tableaux en porcelaine de Limoges
 2002 – Bédoin (France) – le maire Luc Reynard déclare le  (date anniversaire de l’artiste) le jour Léon Zanella sur la commune de Bédoin – voté à l’unanimité en séance du 
 2003 - Hôtel George V Paris – Exposition-vente de  Cornette de Saint-Cyr au profil des enfants en détresse de l’UNESCO - David Douillet est le parrain de l’événement
 2003 - réalisation de la première collection des Emaux de Longwy
 2004 – réalisation de la première tapisserie d’Aubusson
 2015 – réalisation de la montre originale de prestige BENZINGER avec cadran original peint par Zanella
 2019 – réalisation de la première digigraphie de la collection « La France de Zanella »

Références

Liens externes 
 
 

Naissance en octobre 1956
Naissance à Marseille
Artiste contemporain français